Dietrichschlag heißen folgende geographischen Objekte:
 Dietrichschlag (Gemeinde Bad Leonfelden), Ortschaft und Katastralgemeinde von Bad Leonfelden, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Dietrichschlag (Gemeinde Ulrichsberg), Ortschaft von Ulrichsberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich